16-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 16-я параллель северной широты
 16-я параллель южной широты

См. также 
 16-й меридиан